Квинт Серви́лий Приск Структ ():

 Квинт Сервилий Приск Структ — начальник конницы в 494 году до н. э.
 Квинт Сервилий Приск Структ — консул в 468 и 466 годах до н. э.
 Квинт Сервилий Приск Структ Фиденат — диктатор в 435 и 418 годах до н. э.
 Квинт Сервилий Приск Фиденат — военный трибун с консульской властью в 402, 398, 395, 390, 388 и 386 годах до н. э.
 Квинт Сервилий Приск Фиденат — военный трибун с консульской властью в 382, 378 и 369 годах до н. э.

См. также
 Сервилии
 Сервилии Приски